Le Noyer (Alpy Wysokie)
 Le Noyer (Cher)
 Le Noyer (Sabaudia)
 Le Noyer-en-Ouche

Zobacz też